Дюгонь:
 Дюгонь — водное млекопитающее; единственный современный представитель рода дюгоней семейства дюгоневых отряда сирен. 
 «Дюгонь» — серия новейших российских десантных катеров на воздушной каверне.

См. также 
 Дюгоневые